Амір аль-умара — титул в середньовічній Персії та на Близькому Сході.

 Умара Абу Сакайкін (? — 1568) — 4-й макк (султан) Сеннару в 1558—1568 роках.

 Ахмад ібн Абу Умара (? — 1284) — узурпатор, 6-й султан і 5-й халіф Держави Хафсідів в 1283—1284 роках.
 Умдат уль-Умара (1748—1801) — наваб індійського князівства Аркот із 1795 по 1801 рік.

 Умара — острів в Охотському морі.